Сардон-де-лос-Фрайлес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Ледесма. Население — 92 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Соседние муниципалитеты 
 Эль-Мансано
 Монлерас
 Альмендра

Население

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Сардон-де-лос-Фрайлес на исп. языке

Муниципалитеты Саламанки